Семь-сорок (7:40) — традиционная клезмерская танцевальная мелодия, в советское время превратившаяся в самую узнаваемую еврейскую мелодию.

История песни 
Слова песни написаны на мотив более старой еврейской народной мелодии. В различных вариантах мелодия «7:40» (разновидность танца фрейлехс) была известна уже в конце XIX века. Первая граммофонная запись мелодии была осуществлена в 1903 году «Собственным оркестром общества Зонофон» без названия. Название «7:40» появилось ещё в дореволюционное время (судя по этикеткам грампластинок), и происхождение его достоверно не известно. 

К мелодии танца в современное время были написаны различные слова, из которых благодаря магнитофонным записям Аркадия Северного 1970-х годов наиболее известным стал приведённый текст Рудольфа Фукса (с различными вариациями).

Происхождение песни 
Автором оригинальных слов песни является Рудольф Фукс. Автор говорил, что в песне описан приезд основоположника политического сионизма Теодора Герцля в Одессу (он должен был приехать на поезде, но не приехал).

Есть также несколько других версий по вопросу происхождения песни, авторам которых неизвестен Рудольф Фукс (они думают, что песня народная). Одна говорит о том, что в песне описывается одесский паровой трамвай. Слова «Фонтаны и Пересыпь ждут его к себе на двор» описывают маршрут линии. Паровой трамвай состоял из паровоза и прицепных вагонов, что объясняет фразу «Ведёт с собой вагоны».

Другая версия — о поезде. Евреи, работавшие в Одессе, но не проживавшие там, приезжали в город рано утром из окрестных местечек — часть из них на первом поезде, приезжавшем в 7:40 (по более поздней версии — «Бендеры — Одесса», т. н. «рабочий поезд», приходивший именно в это время). Оригинальный первый куплет песни основан на этой игре слов, описывающих пассажиров этого поезда — в основном, «людей воздуха».

Есть легенда, согласно которой еврейские музыканты должны были под музыку проводить поезд с любовницей губернатора, но проспали. Взбешённый губернатор приказал им целый год, ровно в 7:40, приходить на вокзал и играть мелодию, предназначавшуюся для любовницы. Со временем мелодия стала популярной и превратилась в поистине народную.

Высказывались также предположения о том, что в тексте песни иносказательно говорится об ожидаемом пришествии Мессии.

Примечания

Ссылки 
 Еврейский танц-класс, или фрейлехс, мицва и не только // migdal.org.ua
 Дискография песни на сайте Russian-Records.com
 Гулярин Б. Песня 7:40 (современный вариант) на YouTube
 Рукопись текста Рудольфа Фукса
 Космачёва Я. Семь сорок

Песни СССР
Еврейские песни
Песни об Одессе
Песни России
Песни Аркадия Северного